Filipo de Macedonia puede referirse a cualquiera de los cinco monarcas del reino de Macedonia con ese nombre, aunque especialmente al segundo, conquistador de las polis de la Antigua Grecia y padre de Alejandro Magno.
Filipo I de Macedonia subió al trono en 640a.C.

Filipo II de Macedonia (padre de Alejandro Magno) reinado 359- 

Filipo III de Macedonia reinado 323-317 a. C.

Filipo IV de Macedonia muerto circa 207 a. C.

Filipo V de Macedonia rey 221-179 a. C